

Patronyme

 Sujata Bajaj, artiste peintre
 Jamnalal Bajaj, fondateur du groupe Bajaj, et proche confident et disciple de Mahatma Gandhi
 Rahul Bajaj, président de Bajaj Auto et petit-fils de Jamnalal Bajaj

Entreprise
 Bajaj Auto, constructeur de deux-roues et de rickshaws à moteur

Université
 La Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, école de commerce située à Mumbai, en Inde.